Nesemann ist der Familienname folgender Personen:

 August Nesemann (1873–1951), deutscher Flugpionier
 Johann Peter Nesemann (1724–1802), deutsch-schweizerischer Lehrer